A Szurudi milli (Суруди миллӣ, سرود ملی) Tádzsikisztán nemzeti himnusza 1994-től. Szövegének szerzője Gulnazar Keldi (Гулназар Келди), zenéjét Szulejman Judakov (Сулейман Юдаков) szerezte.

Szövege tádzsik nyelven

Jegyzetek 

Nemzeti himnuszok
Tádzsikisztán